Oksywie – nadmorska dzielnica Gdyni
 Oksywie – pływająca stacja torpedowa Polskiej Marynarki Wojennej
 ORP Oksywie – kuter rakietowy polskiej Marynarki Wojennej
 RkCN Oksywie – Radiokomunikacyjne Centrum Nadawcze Oksywie

Zobacz też:
 Latarnia Morska Gdynia Oksywie
 Gdynia Port Oksywie
 Dekanat Gdynia-Oksywie